«In the End» () — сингл американской рок-группы Linkin Park. Трек появился как четвёртый сингл с первого альбома группы Hybrid Theory. Тематика песни главным образом основана на личной неудаче человека.

Песня была представлена в топах 10 чартов и наивысшую позицию № 2 получила в Billboard Hot 100. Также трек попал в «Z100 Top 100 songs» 2001 года. Песня получила 121 позицию в списке журнала Blender «The 500 Greatest Songs Since You Were Born».

В списке наиболее часто играющих рок-песен и альтернативных песен десятилетия чарта Billboard песня заняла 2 место.

На 3 июля 2020 года клип набрал более 1 миллиарда просмотров на сервисе Youtube.

Список композиций 
Part 1

Part 2

Live & Rare

DVD

Позиции в чартах

Участники 
Linkin Park
 Честер Беннингтон — вокал
 Роб Бурдон — барабаны
 Брэд Делсон — гитара, бас
 Джо Хан — DJ
 Майк Шинода — MC, вокал, биты, семплер, гитара, фортепиано
Производство
 Спродюсировано Доном Гилмором.
 Эксклюзивный продюсер: Джефф Блю
 Записано на Soundtrack, NYC

Примечания

Ссылки 
 Официальный видеоклип на YouTube

Синглы 2001 года
Синглы Linkin Park
Песни, возглавлявшие хит-парад Alternative Songs
Песни Linkin Park
Песни в стиле ню-метал
Синглы, возглавлявшие UK Rock Chart